

Miejscowości w Polsce 
 Żdanów – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. ząbkowickim, w gminie Stoszowice 
 Żdanów – wieś w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Zamość